William Nicholson (scheikundige)
 William Nicholson (technicus)
 William Nicholson (graficus)
 William Nicholson (veldmaarschalk)
 William Nicholson (scenarist)